A língua Ulch ou  Olcha (ou Нани (Nani), que significa ‘povo do local’) é uma língua Tungúsica falada pelos Ulchs (são 2.900 dessa etnia) do leste de Sibéria, no Krai de Khabarovsk, baixo rio Amur.

Alfabeto	
Ulch era escrita nos anos 1930 com o alfabeto latino usado para a língua nanai. Hoje é escrita como uima versão própria do alafabeto cirílico. É ensinada em algumas escolas fundamentais.

Entre parênteses as letras usdas na escritasc mas não oficialmente incluídas no alfabeto.

Amostra de texto
Хосимбу сагдиңгузи йосоңдами ңэнэхэти. Тара талза наму геолиқтами, пулиқктэм, геоксава йосоми, пулиқтити. Ум пас зувэ ойолони дусэ осира, ти хэйэктин, ти пулиқтин. Ти зувэ хавас ңэнин, тавас ңэни. Тара эси-гдэл ти мапа зувэти ңэнини. Пурэмди геоли гурсэли қас ңэлэчи.

Tradução Russo

Со своим старшим Хосимбу нерповать отправились. Потом вдали от берега моря на веслах ходят, на нерпу охотясь, ездят. На одном куске льда тигр оказался, так по течению (льдину) носит да носит. Та льдина куда идет, туда (и тигр) идет. И тогда старик к льдине едет (на лодке). Охотники-напарники, гребущие веслами люди, очень боятся.

Notas

Bibliografia

Ligações externas
Ulch Omniglot.com
Ulch em Ethnologue
Ulch em Lingsib.iea.ras
gramática Ulch
Dicionário Ulch-Russo

Línguas aglutinantes
Línguas da Rússia
Línguas tungúsicas